El Hamma steht für folgende geographischen Objekte:

 El Hamma (Khenchela), Ort in der Provinz Khenchela, Algerien
 El Hamma (Gabès), Oasenstadt im Gouvernement Gabès, Tunesien
 El Hamma al Djerid, Oasengruppe im Gouvernement Tozeur, Tunesien